

Тополчане () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Кирджалі.
 Тополчане () — село в Сливенській області. Входить до складу общини Сливен.